Misión Vida fue una banda de música cristiana, fundada en 1997 por el cantante cristiano Alex Campos, integrada originalmente por Esteban Machuca, Michael Arbeláez, Freud Romero y Alex, líder del mismo. 

Lanzaron 4 producciones, recibiendo nominaciones y premios por Al Taller del Maestro y Como un niño. La banda se disolvió en 2006, sin embargo, muchos músicos de la banda continuaron colaborando con el vocalista principal, el cantante colombiano Alex Campos.

Carrera musical

Inicios 
A los 17 años, Alex Campos con la inquietud de llevar palabras de ayuda y fe por medio de la música, forma la banda Misión Vida con algunos amigos que fungían como músicos. Los inicios de la banda se dieron especialmente en Bogotá, y ciudades aledañas. Se preparó un concierto con canciones reconocidas en aquella época, mayormente de Hosanna Music e Integrity Music. En junio del 1997, se reunieron distintos músicos que se fueron añadiendo a la visión de Campos.

El estilo inicial de la banda manejaba los sonidos del rock alternativo, ska, balada, por lo cual, había gran diversidad de instrumentos musicales como trombón, trompetas, violines, guitarras eléctricas, dando un sonido amplio que se reflejaba en sus presentaciones.

Tiempo de la Cruz y Al taller del Maestro (1999 - 2002) 
En el año 1999, llega su primer trabajo discográfico de 10 canciones titulado Tiempo de la Cruz. De este proyecto, el sencillo «Me robaste el corazón» fue un éxito radial, llegando a ser una canción sonada en emisoras seculares en Colombia y Latinoamérica.

En el año 2001, comienza la primera gira al exterior de Alex Campos con Misión Vida hacia Ecuador. Ese mismo año, Campos forma MV Music junto a Esteban Machuca y Michael Arbeláez, empresa que se dedica a promocionar y distribuir su música, así como a apoyar a jóvenes talentos colombianos.

La segunda producción de la banda se lanzó en el año 2002, y se tituló Al Taller del Maestro. El sencillo homónimo fue también bien recibido, al igual que «La fruta prohibida», una canción que reunía los sonidos del rock y ska, y tomaba un giro dramático a la balada en el estribillo. Otro éxito de este álbum fue la canción «Amigo», canción que trascendió de la escena musical cristiana al mainstream en radios y eventos seculares.

Según un artículo publicado por el periódico El Tiempo, el álbum producido por Alex Campos y Esteban Machuca, Al Taller del Maestro, vendió aproximadamente 23,000 copias, 17,000 en el circuito cristiano y 8,000 en los últimos dos meses desde que firmaron con Sonolux, convirtiéndose en el artista más vendido de Sonolux en el último mes, según Guillermo Salazar, ejecutivo de dicha casa disquera.

Últimos años (2003 - 2006) 
Luego de diversas presentaciones, en 2003 se produjo el primer proyecto de la banda grabado en vivo, de su presentación en el estadio El Campín de Bogotá, dónde interpretaron 10 canciones de la producción Al taller del maestro y Tiempo de la cruz. Este material también incluyó su primer DVD, con entrevistas, bonus y el concierto completo.

La última aparición de la banda cómo artista principal junto a Alex Campos sucedió en el tercer álbum de estudio titulado Como un niño, proyecto que fue bien recibido por la crítica. Este álbum representaría el primer premio Arpa como "Mejor álbum de rock" para la banda, luego de la nominación anterior de Al Taller del Maestro.

Luego de esta producción, miembros de la banda siguieron siendo parte de los proyectos de Alex, sin embargo, no se utilizó más el nombre de la agrupación desde 2006.

Alex Campos comentó acerca de la banda:"Fueron mis inicios. Siempre quise que mi banda tuviera un nombre y después de mucho buscar elegimos ese porque nuestra misión, a través de la música, era llevar esperanza. Cinco años después dejó de existir y sólo quedó Alex Campos. Hoy en día algunos integrantes son músicos, otros son mánagers y otros se dedicaron a otras profesiones. Pero fueron recuerdos especiales. Recorrí Colombia desde La Guajira hasta Pasto, estuvimos en cada rincón del país." 

Alex Campos; segmento "Un chat con..." para el diario El Espectador, Colombia, en 2015

Miembros de la banda 

 Alex Campos (Vocalista / guitarra Líder / Productor) (1997 - 2006)
 Esteban Machuca (Productor Musical, Director Musical y Bajista) (1997-2006) 
 Michael Arbeláez (Baterista 1997-2004) 
 Freud Romero (Pianista 1997-2001) 
 Iván Ávila (Guitarrista 1999-2004); (Baterista 2005-2006) 
 Wiston Caicedo (trombón) (1999-2006) 
 Guillermo Rivas (Trompeta 1999-2006)

Discografía 

 1999: Tiempo de la Cruz
 2002: Al Taller del Maestro
 2003: En Vivo
 2005: Como un niño

Premios y reconocimientos

Premios Arpa

Referencias 

Grupos de música de Colombia
Grupos de música cristiana
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de los años 2000